Ступені свободи:

 Ступені свободи (фізика)
 Зокрема ступені свободи молекули — кількість координат для визначення розташування (включаючи орієнтацію) молекули в просторі. 
 Ступені свободи (механіка) — термін у класичній (не квантовій) механіці, який практично збігається за значенням та застосуванням з загальнофізичним. 
 Кількість ступенів свободи в статистиці — це кількість здатних змінюватися значень у підсумковому обчисленні статистики.
 Ступінь свободи (кристалографія) — число змінних, які можна міняти, не змінюючи фазового стану системи.